Miejscowości w Polsce 
 Rajsko – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa 
 Rajsko – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim 
 Rajsko – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Rajsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek 
 Rajsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz 

Część miejscowości
 Rajsko – osiedle w Krakowie

 Inne
 Rajsko – wzgórze w Krakowie 
 Rajsko – wzgórze w Katarzynkach

Zobacz też Rajsko Duże, Rajsko Małe